Ме́рдо Макла́уд ():
 Маклауд, Мердо (род. 1947) — шотландский профессиональный снукерист.
 Маклауд, Мердо (род. 1958) — шотландский профессиональный футболист.